Курай — река в России, протекает по Башкортостану. Устье реки находится в 39 км по правому берегу реки Большой Удряк. Длина реки составляет 11 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Дёма от истока до водомерного поста у деревни Бочкарёва, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010201312111100024892.

Примечания 

Бассейн Дёмы
Реки Благоварского района